Plusieurs personnes portent le nom de Jean de Bueil au Moyen Âge, de père en fils

 Jean II de Bueil († 1366), homme de guerre
 Jean III de Bueil († 1405), homme de guerre
 Jean IV de Bueil († 1415), tué à la bataille d'Azincourt
 Jean V de Bueil (1405/1406-1478), comte de Sancerre, amiral de France, dit le fléau des Anglais, compagnon de Jeanne d'Arc
 Jean VI de Bueil
 Jean VII de Bueil
 Jean VIII de Bueil

Voir aussi 
 Bueil, page d'homonymie